Der Raubüberfall steht für:

 Der Raubüberfall (Nikolai Leskow), Groteske von Nikolai Leskow (1887)
 Der Raubüberfall (Friedrich Gerstäcker), Kurzgeschichte von Friedrich Gerstäcker (um 1930)